El apellido Baylón puede hacer referencia a:

Personas

Futbolistas 

  Julio Baylón, futbolista peruano.
  Sandro Baylón, futbolista peruano.
  Jahirsino Baylón, futbolista peruano.
  Gustavo Baylón, futbolista peruano.

Santos católicos 

  Pascual Baylón, santo español.

Políticos 

  Óscar Baylón Chacón, político mexicano.

Lugares católicos 

  Santuario de San Pascual Baylón, templo católico español.
  Cofradía de San Pascual Baylón, cofradía católica española.
  Iglesia de San Pascual Baylón, templo católico filipino.